Ryan Lomberg, född 9 december 1994, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Florida Panthers i NHL.

Han har tidigare spelat för Calgary Flames i NHL; Stockton Heat i American Hockey League (AHL); Adirondack Thunder i ECHL; Maine Black Bears i National Collegiate Athletic Association (NCAA) samt Muskegon Lumberjacks och Youngstown Phantoms i United States Hockey League (USHL).

Lomberg blev aldrig draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Ryan Lomberg NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Ryan Lomberg hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1994
Levande personer
Personer från Richmond Hill, Ontario
Idrottare från Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i North York Rangers
Spelare i Upper Canada Patriots
Spelare i Muskegon Lumberjacks (2010–)
Ishockeyspelare i Maine Black Bears
Alumner från University of Maine
Spelare i Youngstown Phantoms
Spelare i Stockton Heat
Spelare i Adirondack Thunder
Spelare i Calgary Flames
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Florida Panthers